Schulen steht für:
 den Plural von Schule
 Schulen (Herk-de-Stad), Ortsteil von Herk-de-Stad, Flandern, Belgien
 Schulen (poln. Sułowo (Bartoszyce)), Parochie im Dekanat Bartoszyce (dt. Bartenstein), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

schulen steht für:
 die Tätigkeit auf einer Schulung, siehe Lehrgang

Siehe auch:
 Schuhlen